ISO 3166-2:CF — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Центральноафриканской Республики. Стандарт охватывает 14 префектур, 2 экономические префектуры и столицу — Банги Центральноафриканской Республики. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Центральноафриканской Республики — CF и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двух-трёхбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия префектур, столицы. Геокоды префектур, экономических префектур и столицы Центральноафриканской Республики являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CF, присвоенного Центральноафриканской Республике в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Центральноафриканской Республики 

Геокоды 14 префектур и столицы административно-территориального деления Центральноафриканской Республики.

Геокоды пограничных Центральноафриканской Республике государств 
 Судан — ISO 3166-2:SD (на северо-востоке),
 Южный Судан — ISO 3166-2:SS (на востоке),
 Демократическая Республика Конго — ISO 3166-2:CD (на юге),
 Республика Конго — ISO 3166-2:CG (на юго-западе),
 Камерун — ISO 3166-2:CM (на западе),
 Чад — ISO 3166-2:TD (на севере).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Центральноафриканской Республики

Ссылки 
 
 Геокоды Центральноафриканской Республики 

2:CF